Jakob-Synagoge steht für:
 Beit-Yaakov-Synagoge, Istanbul
München:
 Ohel-Jakob-Synagoge (Zelt-Jakob-Synagoge)
 Alte Synagoge Ohel Jakob